

Персоналії

 Джордано Бруно — італійський філософ епохи Відродження, поет, представник пантеїзму
 Джанні Бруно (,  19 серпня 1991) — бельгійський футболіст, нападник клубу «Лілль».

 Бруно Шульц — польський письменник
 Бруно Понтекорво — італійський та радянський фізик, академік АН СРСР.
 Бруно Кверфуртський — святий-мученик, місійний єпископ, апостол Пруссії та Померанії.
 Бруно Марс — американський співак, автор пісень і музичний продюсер, володар Греммі.
 Бруно Крайський — австрійський державний та політичний діяч.
 Бруно Бауер — німецький філософ-ідеаліст.
 Бруно Вентуріні:
 Бруно Вентуріні (1911—1991) — італійський футболіст, воротар.
 Бруно Вентуріні (1945) — італійський (неаполітанський) співак.
 Бруно I — граф в Дерлінгау і Нордтюрінггау, граф Брауншвейга.
 Бруно Ясенський — польський поет, письменник, співтворець польського футуризму.
 Бруно Кельнський — німецький аристократ, церковний діяч, богослов, засновник Ордену картезіанців.
 Бруно Брауер — німецький воєначальник, генерал парашутних військ повітряно-десантних військ Третього Рейху в роки Другої світової війни.
 Бруно Лауці — італійський кантауторе, композитор, поет, письменник та артист кабаре.
 Бруно Конті — колишній італійський футболіст, фланговий півзахисник.
 Бруно Досеккер — швейцарський письменник.
 Бруно Ферреро — католицький священик-монах, який належить до Салезіанської Конґреґації.

Топоніми

Бруно (муніципалітет) — муніципалітет в Італії, у регіоні П'ємонт, провінція Асті.
 Серра-Сан-Бруно — муніципалітет в Італії, у регіоні Калабрія, провінція Вібо-Валентія.

Бруно — місто, штат Міннесота
 Бруно — селище, штат Небраска
 Бруно — переписна місцевість, штат Західна Вірджинія

Див. також 
 Джордано Бруно (значення)
 Брунон — німецький єпископ, мандрівник, місіонер.